Pavones (wijk) - wijk in Madrid
 Pavones (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk